Bible Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bible Hill (Hillsborough County, New Hampshire, 260 m)
 Bible Hill (Hillsborough County, New Hampshire, 389 m)
 Bible Hill (Merrimack County, New Hampshire)
 Bible Hill (Sullivan County, New Hampshire)
 Bible Hill (Vermont)